La Demoiselle, roman d’Ivo Andrić (1945)
 La Demoiselle, album d'Angelo Branduardi (1980)